Eidel ist der Name von

 Eric Eidel (* ?), US-amerikanischer Musiker 
 Philippe Eidel (1956–2018), französischer Produzent, Regisseur und Komponist
 Samuel Edels, auch Eidel oder Eidels (1555–1631), Galizischer Rabbi